Dichterwoche steht für folgende literarische Veranstaltungen
Berliner Dichterwoche 
Pürgger Dichterwochen (1953–1955), Österreich